Соревнования в тройном прыжке у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 19 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 15 прыгуний, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующей зимней чемпионкой мира в тройном прыжке являлась Екатерина Конева из России, пропускавшая этот турнир в связи с отстранением российской сборной от участия в международных соревнованиях из-за допингового скандала.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в тройном прыжке у женщин прошли в утренней программе 19 марта 2016 года. Юлимар Рохас из Венесуэлы сделала всего одну результативную попытку, но её оказалось достаточно для итоговой победы (первой в истории её страны на чемпионатах мира). Результаты, показанные призёрами, стали самыми низкими с 1991 года, когда женский тройной прыжок дебютировал на чемпионате в качестве показательной дисциплины.

Примечания

Ссылки 
 

тройной